Baibars ist der Name folgender Personen:

 Rukn ad-Din Baibars al-Bunduqdari; bzw. Baibars I. († 1277): Mameluk, Sultan von Ägypten und Syrien; Thronname: al-Malik as-Zahir
 Rukn ad-Din Baibars al-Dschaschankir al-Mansuri; bzw. Baibars II. († 1310): Mameluk, Sultan von Ägypten und Syrien; Thronname: al-Malik al-Muzaffar
 Rukn ad-Din Baibars ad-Dawadar al-Mansuri († 1325): Mameluk, Historiker